YNA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Natashquan (Québec), (Canada)